

Persone 
Jamaica Kincaid, scrittrice statunitense

Geografia

Canada
Kincaid (Saskatchewan)

Stati Uniti
Kincaid (Illinois)
Kincaid (Kansas)

Altro 
Gina Kincaid, personaggio della serie televisiva Beverly Hills 90210.